Джеймс «Джим» Прайс (; родился 27 ноября 1949 года, Расселвилл, штат Кентукки) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 

Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Луисвиллском университете, в 1972 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Лос-Анджелес Лейкерс». Позже выступал за команды «Милуоки Бакс», «Баффало Брейвз», «Денвер Наггетс» и «Детройт Пистонс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1975). Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1973), во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1974), а также во 2-ую всеамериканскую сборную NCAA (1972). Всего за карьеру в НБА сыграл 510 игр, в которых набрал 5088 очков (в среднем 10,0 за игру), сделал 1566 подборов, 1886 передач, 724 перехвата и 126 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Баффало Брейвз»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Детройт Пистонс»